TN est un code, qui signifie :
 Tunisie, 
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .tn,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2, 
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, 
 Tonga, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 République du Congo, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, 
 Air Tahiti Nui (Polynésie française), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 un régime de neutre,
 Tennessee, un État des États Unis,
 la Nike Air Max Plus TN est créée en 1998, un modèle de chaussure de sport emblématique ,
 Aruba, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,

TN est un symbole, qui signifie :
 téranewton, unité de mesure de force

TN est un sigle désignant :
 la compagnie des Tramways du Nord (TN), une ancienne entreprise de transports en commun à Lille ;
 Transports publics du littoral neuchâtelois, une ancienne entreprise de transports en commun de la région de Neuchâtel en Suisse,
 Twisted nematic

Code